El Nuevo Día puede referirse a los siguientes periódicos:
El Nuevo Día, diario boliviano editado en Santa Cruz de la Sierra.
El Nuevo Día, diario colombiano editado en Ibagué.
El Nuevo Día, extinto diario estadounidense editado en Orlando.
El Nuevo Día, diario puertorriqueño editado en San Juan.
El Nuevo Día, diario venezolano editado en Barcelona o Diario Nuevo Día editado en Coro.